Vjatka eller viatka kan syfta på:

 Vjatka – en flod i Ryssland
Vjatka – namnet på en stad i den europeiska delen av Ryssland  1796-1929 , se Kirov, Kirov oblast
Guvernementet Vjatka – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland, 1796-1929
Viatka – en mycket sällsynt hästras